Ле Муан () — французская фамилия. Известные носители:

 Ле Муан, Анна (род. 1970) — шведская кёрлингистка, игрок национальной сборной Швеции.
 Ле Муан, Жак (?—1588) — французский путешественник, художник-акварелист и график, участвовавший в колонизации полуострова Флориды.